Beuttenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Beuttenmüller (1842–1919), deutscher Apotheker
 Hermann Beuttenmüller (1881–1960), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Otto Beuttenmüller (1901–1999), deutscher Volkswirt und Heimatforscher